Тест Айзенка — тест коэффициента интеллекта (IQ), разработанный английским психологом Гансом Айзенком. Известно восемь различных вариантов теста Айзенка на интеллект.

Первые пять тестов довольно похожи и дают общую оценку интеллекта человека при условии, что он будет тщательно следовать инструкциям. Эти тесты иногда называются сборными тестами. Они предназначены для общей оценки интеллектуальных способностей с использованием словесного, цифрового и графического материала с различными способами формулировки задач. Таким образом, можно надеяться на взаимную нейтрализацию достоинств и недостатков; к примеру, человек, который хорошо справляется со словесными заданиями, но плохо решает арифметические задачи, не получит каких-либо преимуществ, но и не окажется в невыгодном положении, так как оба вида задач представлены в тестах примерно поровну.

Разработаны также три специальных теста: словесный, числовой и зрительно-пространственный. Эти тесты направлены на выявление специфических способностей, которые невозможно определить с помощью общих тестов. Также в сборники тестов как правило включается несколько дополнительных развлекательных заданий под шутливым названием «головоломки для интеллектуалов» (или «разминка для интеллектуалов» в некоторых переводах). Ввиду повышенной сложности этих заданий, их результаты не подлежат количественной оценке, а сами задания прилагаются исключительно «ради удовольствия поискать решение».

Тесты предназначены для оценки интеллектуальных способностей для людей в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих образование не ниже среднего. Коэффициент интеллекта (англ. IQ — intelligence quotient) — количественная оценка уровня интеллекта человека: уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека такого же возраста. Определяется с помощью специальных тестов. Тесты IQ рассчитаны на оценку мыслительных способностей, а не уровня знаний (эрудированности). Коэффициент интеллекта является попыткой оценки фактора общего интеллекта (g).

Тесты IQ разрабатываются так, чтобы результаты описывались нормальным распределением со средним значением IQ, равным 100 и таким разбросом, чтобы 50 % людей имели IQ между 90 и 110 и по 25 % — ниже 90 и выше 110. Значение IQ менее 70 обычно интерпретируется как умственная отсталость. Тест IQ предусматривает максимальный уровень IQ 160 баллов.

Критика 
Академик В. А. Васильев исследовал логические и геометрические задачи оригинальных тестов Айзенка и обнаружил в них ряд грубых ошибок и некорректных формулировок (см. ниже в списке литературы). В частности, из шестнадцати исследованных логических задач для восьми были приведены неправильные ответы и для трёх правильные ответы имели неправильное обоснование.

Тем не менее, для объяснения некорректности вышеуказанных логических задач Васильев использовал математическую логику (с точки зрения топологии), в то время как с точки зрения среднего человека, использующего бытовую теорию вероятности, эти задания абсолютно корректны.

Упрощенная суть проблемы. Задачи в тесте сформулированы более сложно, но ошибка в ответе такая же. Пример упрощенной задачи: в школе учится 1000 учеников. В понедельник в школу пришли 998 учеников, 2 поехали на соревнования. Один из учеников в понедельник был болен. Следовательно, больной ученик пришел в школу. Эквивалентный ответ теста: «вывод верен». Эквивалентный ответ академика Васильева: «Это заключение неверно».

С точки зрения математической логики (а это предполагается задача на логику) вывод неверен, так как есть возможности, когда больной школьник не пришел в школу, а поэтому употребление слова «следовательно» неправомерно, то есть утверждение ложно. С точки зрения обывателя, предположив, что распределение вероятности больного школьника пойти в школу или на соревнования одинаковы (или подобраны специальным образом), наиболее вероятный сценарий, что больной школьник пришел в школу. Тогда, неправильно истолковывая слово «следовательно», обыватель может предположить, что вывод правильный. К сожалению, в данном IQ тесте часто встречаются такие ложные ответы, что сильно уменьшает валидность теста или вообще делает его невалидным.

См. также 
 Тест Амтхауэра
 Тест Векслера

Литература на русском языке 
 
 
 
 В. А. Васильев. Самый лучший IQ-тест

Коэффициент интеллекта
Психометрия